Diese Liste enthält alle offiziellen Spiele der tschechischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Die FIFA sieht sowohl die tschechische als auch die slowakische Fußballnationalmannschaft als Nachfolger der tschechoslowakischen Fußballnationalmannschaft an. Aus diesem Grund sind die Spiele der tschechoslowakischen Fußballnationalmannschaft in einer gesonderten Liste zu finden.

Liste der Länderspiele

1994 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Spielorte bei Heimspielen

Länderspielbilanzen 

Legende:
 grüner Hintergrund = Bilanz positiv (Anzahl der Siege höher als die der Niederlagen)
 gelber Hintergrund = Bilanz ausgeglichen
 roter Hintergrund = Bilanz negativ (Anzahl der Niederlagen höher als die der Siege)

Anlässe

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der tschechischen Fußballnationalmannschaft der Frauen

Einzelnachweise

Weblinks 
 Homepage des tschechischen Fußballverbandes
 FIFA-Spiele und Ergebnisse Tschechiens

Tschechien
!Landerspiele